Knik (constructieleer), een plaatselijke scherpe verbuiging of vervorming door een uitwendige kracht
 Eulerknik, een verbuiging van een staaf totdat de knikgrens wordt overschreden; zie Knik (constructieleer)
 Knik (gebaar), een bepaalde beweging met het hoofd
 Boterhamzakje
 Knik- of knipklei

Zie ook 
Slankheid (mechanica), een eigenschap van een kolom of staaf waarbij de knik een rol speelt